Stati Uniti d'America
 Basalt – città della Contea di Eagle, Colorado
 Basalt – città della Contea di Bingham, Idaho

Altri progetti